Iowa steht für:

 Iowa, 29. Bundesstaat der USA
 Iowa (Album) der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Slipknot
 Iowa (Film), US-amerikanischer Drogenfilm aus dem Jahre 2005
 Iowa (Volk), Indianervolk Nordamerikas
 Iowa (Band), russisch-belorussische Popgruppe
 Iowa-Klasse, Baureihe amerikanischer Schlachtschiffe
 Iowa River, Nebenfluss des Mississippi-River in Iowa
 USS Iowa (BB-61), US-amerikanisches Schlachtschiff

Siehe auch:
 Iowa Gambling Task